Танзанійська Прем'єр-ліга 2010—11 (, ) — 47-й сезон чемпіонату Танзанії, який проходив з 21 серпня 2010 по 10 квітня 2011. Чемпіоном у 18-й раз став Янг Афріканс.

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 12 команд:

Турнірна таблиця 

|}

Посилання 
Статистика на RSSSF 

Чемпіонату Танзанії з футболу
2010 у футболі
2011 у футболі